Ре́ки вавило́нские:
 Реки Вавилона (Тигр и Евфрат). Реки Вавилона были упомянуты в Библии и послужили предметом вдохновения последующих авторов.
 Реки вавилонские (псалом) — псалом 136 Ветхого Завета Библии.
 Реки вавилонские (песня) — песня на слова библейского псалома 136.
 Реки вавилонские (пьеса) — пьеса Ильи Дмитриевича Сургучева.